Ротелла — многозначное понятие. 

 Ротелла — коммуна в Италии, расположенная в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.
 Ротелла, Миммо (1918—2006) — итальянский художник-авангардист и поэт-леттрист.